Калаи-Сурх или Калайи-Сурх (с тадж. Красная крепость)

 Калаи-Сурх — сельская община в Раштском районе.
 Калаи-Сурх — село в Раштском районе Таджикистана.